Derbyshire steht für:

 Derbyshire, englische Grafschaft
 Derbyshire (Schiff), britisches Frachtschiff
 Derbyshire Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Derbyshire ist der Familienname folgender Personen:
 Delia Derbyshire (1937–2001), britische Komponistin
 Desmond C. Derbyshire (1924–2007), britischer Linguist
 Eileen Derbyshire (* 1931), britische Filmschauspielerin
 John Derbyshire (1878–1938), britischer Schwimmer und Wasserballspieler
 John Derbyshire (Schriftsteller) (* 1945), britischer Journalist und Schriftsteller
 Matt Derbyshire (* 1986), englischer Fußballspieler
 Paul Derbyshire (* 1986), italienischer Rugby-Union-Spieler